

Aziende
Vollmer – azienda tedesca di modellismo ferroviario

Persone
Dana Vollmer – nuotatrice statunitense
Gottfried Vollmer – attore tedesco
Heinrich Vollmer – ingegnere tedesco
Herbert Vollmer – pallanuotista statunitense
Joseph Vollmer – ingegnere tedesco
Ralf Vollmer – ex calciatore, allenatore di calcio e dirigente sportivo tedesco
Sebastian Vollmer – giocatore di football americano tedesco